Большой Меч — река в России, протекает по Таштагольскому району Кемеровской области.

Устье реки находится в 47 километрах от устья реки Большой Таз по правому берегу. Длина реки составляет 17 километров.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Большого Таза
Реки Таштагольского района